Bradwell est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Tom Driberg, Baron Bradwell (1905-1976), journaliste et homme politique britannique
Chris Bradwell (né en 1983), joueur américain de football américain
James B. Bradwell (1828-1907), avocat et juge américain
Mike Bradwell (né en 1986), joueur canadien de football canadien
Myra Bradwell (1831-1894), éditrice et activiste politique américaine
Oliver Bradwell (né en 1992), sprinter américain

Toponyme

Canada 
Bradwell, village de la Saskatchewan

États-Unis
Bradwell Bay, aire protégée de la panhandle de Floride

Royaume-Uni 
 Bradwell village anglais situé dans le Buckinghamshire ;
 Bradwell, village du Devon ;
 Bradwell, village du Derbyshire ;
 Bradwell, village du Norfolk ;
 Bradwell, quartier de Newcastle-under-Lyme, Staffordshire ;
 Bradwell, ancien village du Buckinghamshire, aujourd'hui Milton Keynes,
 New Bradwell, ancien village du Buckinghamshire  ;
 Bradwell Juxta Coggeshall, village de l'Essex ;
 Bradwell-on-Sea, village de l'Essex,
 la centrale nucléaire de Bradwell ;
 Bradwell Waterside, hameau de l'Essex.

Voir aussi
Bradwell, cyclecar à 4 roues britannique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme